ZHA – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua zhuang
ZHA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Zhanjiang, Cina